Чемпионат Исландии по футболу — является 92-м сезоном с момента его создания. Сезон стартовал 18 мая 2003 года и закончился в 20 сентября 2003 года. В чемпионате приняло участие 10 команд.

Команды

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Распределение мест по турам

Ссылки 
 Official website 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 2003 году
2003 год в Исландии